Cowden ist der Name mehrerer Orte:

In Großbritannien:

 Cowden (Kent)

In den Vereinigten Staaten:

 Cowden (Illinois)
 Cowden (Oklahoma)
 Cowden (Pennsylvania)
 Cowden (South Carolina)
 Cowden (Tennessee)
 Cowden Junction (Oklahoma)

Sonstiges:
 FC Cowdenbeath, schottischer Fußballverein aus Cowdenbeath
 Cowden-Syndrom, eine genetisch vererbte Multisystemerkrankung

Siehe auch:
 Cowdin